Тотални опозив се односи на:
 Тотални опозив (филм из 1990)
 Тотални опозив (филм из 2012)